Lasota steht für
 Lasota (Krakau) mit St. Benedykt
Lasota oder LaSota ist der Familienname folgender Personen:
 Edvard Lasota (* 1971), tschechischer Fußballspieler
 Jack LaSota (* 1941), US-amerikanischer Jurist und Politiker